Karlswalde (auch: Carlswalde) ist der deutsche Name von Orten im heutigen Gebiet Polens bzw. Russlands:

 Karlswalde, Kreis Angerburg, Ostpreußen, seit 1945: Karłowo (Węgorzewo), Ort im Powiat Węgorzewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Karlswalde, Kreis Gumbinnen, Ostpreußen, ab 1946: Brjanzewo, untergegangener Ort im Rajon Gussew, Oblast Kaliningrad, Russland
 Karlswalde, Kreis Insterburg, Ostpreußen: untergegangener Ort im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Karlswalde, Kreis Reichenbach, Schlesien, seit 1945: Myśliszów, Ort im Powiat Dzierżoniowski, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Karlswalde, Kreis Rosenberg, Westpreußen, seit 1945: Karolewo (Susz), Ort im Powiat Iłaski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Karlswalde, Kreis Rummelsburg, Pommern, seit 1945: Podgórce (Kołczygłowy), Ort im Powiat Bytowski, Woiwodschaft Pommern, Polen